Deux navires de la Kaiserliche Marine et un de la Reichsmarine ont porté le nom de Königsberg, d'après le nom du port allemand de Königsberg, en Prusse-Orientale, devenu depuis 1945 la ville russe de Kaliningrad :
le , un croiseur léger de la classe du même nom lancé en 1905 ;
le , un croiseur léger de la classe du même nom lancé en 1915 ;
le , un croiseur léger de la classe du même nom lancé en 1927.

Konigsberg